Tupan, type trommel uit de Balkan en Turkije.
 Geghasar, plaats in Armenië.
 Tapan (Azerbeidzjan), plaats in Azerbeidzjan.
 Tapan (Basa Ampek Balai Tapan), plaats in de provincie West-Sumatra, Indonesië.
 Tapan (India), plaats in West Bengalen, India.
 Tapan (Kedungwaru), plaats in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Tapan (Myanmar), plaats in Homalin, Myanmar.